Romolo ed Ersilia steht für:

 Romolo ed Ersilia (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1765)
 Romolo ed Ersilia (Hasse), Oper von Johann Adolph Hasse (1765)
 Romolo ed Ersilia (Mysliveček), Oper von Josef Mysliveček (1773)